Пятый этап Кубка мира по биатлону 2017/2018, который прошёл в немецком городе Рупольдинг (10 января — 14 января 2018 года).

Расписание соревнований

Призёры

Мужчины

Женщины

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужская эстафета

Женская эстафета

Мужская гонка с массовым стартом

Женская гонка с массовым стартом

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Мужчины

Женщины

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания 

5-й этап